Tolman ist der Familienname folgender Personen:

 Allison Tolman (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin
Chadwick Tolman (* 1938), US-amerikanischer Chemiker
 Edward Tolman (1886–1959), US-amerikanischer Psychologe
 Richard C. Tolman (1881–1948), US-amerikanischer Physiker; Bruder von Edward Tolman
 Russ Tolman (* 1956), US-amerikanischer Singer-Songwriter, Sänger, Gitarrist, Komponist, Texter, Musikproduzent
 Susan Tolman Mills (1826–1912), US-amerikanische Missionarin, Pädagogin und Mitbegründerin des Young Ladies Seminary in Benicia

Siehe auch:
 Tolman-Oppenheimer-Volkoff-Grenze, benannt u. a. nach dem Physiker Richard C. Tolman
 Tolman Award der American Chemical Society (Southern California Section, SCALACS)
 Tollmann